Gibson County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Gibson County (Indiana) – okres státu Indiana
 Gibson County (Tennessee) – okres státu Tennessee